

Черна Могила () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Айтос.
 Черна Могила () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Харманли.